Vlastenecká válka může být válka vedená z vlasteneckých důvodů, může se ale také jednat o:

 Propagandistické označení ruského Napoleonova tažení (1812)
 Velká vlastenecká válka – propagandistické označení německo-sovětské války na východní frontě druhé světové války (1941–1945)

Související články 
 Velká vlastenecká válka (rozcestník)